Allenville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Allenville (Illinois)
Allenville (Missouri)